Aceasta este lista localităților din Republica Moldova populate cu romi, ordonată descrescător după numărul populației de romi din localitate, conform datelor de la recensământul populației din 2004.

Referințe

Demografia Republicii Moldova
!